Ю Хао (; ) — китайский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве. Выступал за китайскую сборную на чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2013, 2014, 2015, 2019 годах. Чемпион мира на брусьях на Чемпионате мира-2015.

Чемпионат мира 
Ю дебютировал в гимнастике на мировом уровне наЧемпионате мира по спортивной гимнастике в 2013 году в Антверпене, где он финишировал четвёртым на брусьях с 15.500 очками.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2014 году в Наньнине, Китай, Юй участвовал в мужском командном финале, набрав 14.933 очков в упражнениях на коне, 15.466 и 15.633 оков у упражнениях на кольцах и на брусьях. Конкурируя с Денисом Аблязиным, завоевал бронзовую медаль на кольцах с 15.700 очками.

В 2015 году выступал на соревнованиях — Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Глазго. Его выступления в финале командных соревнований на коне (14.666), на кольцах (15.633) и брусьях (15.933) помогли занять китайской команде третье место после Японии и Великобритании. Юй набрал в соревнованиях на брусьях 16.216 очков — это самый высокий результат на этом снаряде на этих соревнованиях. Китайская мужская команда на этом чемпионате мира завоевана одну золотую медаль. Юй завоевал серебряную медаль на кольцах с 15.733 очками, уступив золото греку Элефтериос Петруниасу.

Олимпийские игры 
Принимал участие на летних Олимпийских играх 2016 года. Китайская команда с его участием завоевала бронзовую медаль в командном зачете на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Примечания 

Гимнасты Китая
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике